Los colombianos  Juan Sebastián Cabal y  Robert Farah fueron los campeones defensores pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja argentina formada por  Guido Andreozzi y  Eduardo Schwank fueron los campeones del torneo al derrotar en la final a  Carlos Salamanca y  João Souza por 6-2, 6-4.

Cabeza de serie 

  Facundo Bagnis /  Fabiano de Paula (Semifinales, retiro) 
  Carlos Salamanca /  João Souza (Final)

<li>  Andrea Collarini /  Andres Molteni (Cuartos de final)
<li>  Facundo Argüello /  Agustín Velotti (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cali 2013